Pramsdorf ist der Name folgender Orte in Brandenburg:

 Pramsdorf (Buckautal), frühere Gemeinde im Landkreis Jerichow I; am 20. Juli 1950 aufgegangen in Buckau, Ortsteil der Gemeinde Buckautal, Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Pramsdorf (Rangsdorf), Wohnplatz im Ortsteil Groß Machnow der Gemeinde Rangsdorf, Landkreis Teltow-Fläming